Архиере́йская улица:

 Архиерейская улица — прежнее название (до 1920-х годов) улицы Чапаева в Екатеринбурге.
 Архиерейская улица — прежнее название (1798—1918) улицы Льва Толстого в Санкт-Петербурге.